

Astronomia 
 78431 Kemble – asteoride della fascia principale
 Cascata di Kemble – asterismo appartenente alla costellazione della Giraffa
 Cratere Kemble – cratere sulla superficie di Venere

Persone 

 Adelaide Kemble – cantante lirica e scrittrice inglese
 Charles Kemble – attore teatrale e impresario teatrale inglese
 Elizabeth Kemble – attrice teatrale britannica
 E. W. Kemble – disegnatore statunitense
 Fanny Kemble – attrice teatrale e scrittrice inglese di epoca vittoriana
 John Mitchell Kemble – filologo e storico britannico
 John Philip Kemble – attore teatrale e impresario teatrale inglese
 Peter Kemble Simonds – produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Roger Kemble – attore teatrale e impresario teatrale inglese
 Sarah Kemble – attrice teatrale britannica di epoca vittoriana
 Stephen Kemble – attore teatrale inglese

Altro 
 Kemble – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito, nel Gloucestershire
 Kemble – famosa famiglia di attori teatrali britannici attivi tra il XVIII e il XIX secolo

Pagine correlate 

Kimble